Дисциплина бацање кладива у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. у Барселони одржана је у 28. јула (квалификације) и 30. јула(финале) на Олимпијском стадиону Луис Кампоманис.

Учествовало је 22 такмичарки из 17 земаља. Постигнут је само један лични рекорд сезоне.

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма је била 69,00 (КВ). Дванаест најбољих пласираних пласитрају се у финале. Задату норму је прескочило 6 такмичарки, а 6 су се пласирале према постигнутом резултату (кв).

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Европско првенство у атлетици на отвореном 2010.
Бацање кладива на Европском првенству у атлетици на отвореном